Никольские Дворики — деревня в Касторенском районе Курской области России. Входит в состав Краснодолинского сельсовета.

География 
Деревня находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Вшивки, к западу от автодороги , на расстоянии примерно 2 километров (по прямой) к югу от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 187 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренный, со среднегодовой температурой воздуха +5,1 °C и среднегодовым количеством осадков 547 мм.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района